Xerxès (transcription grecque du vieux-perse Khšayarša, littéralement « meneur de héros »).

Antiquité 
C'est le nom de deux rois perses de la dynastie achéménide :
 Xerxès I, qui règne de 485 à 465 av. J.-C.
 Xerxès II, qui règne en 424 av. J.-C.

C'est aussi le nom de :
 Xerxès, un roi d'Arménie tué par le roi séleucide Antiochos III
 un fils de Mithridate I, roi du Pont
 Xerxès, un prince sassanide du

Arts 

 Xerse, un opéra de Francesco Cavalli (1654)
 un ballet de Jean-Baptiste Lully
 Xerxès, une tragédie de Crébillon père (1714)
 Serse, un opéra de Haendel (1738)
 une ville entourée de mystère dans le manga Fullmetal Alchemist, Xerxes
 un personnage du manga Pandora Hearts, Xerxès Break

Autres
 (7211) Xerxès est un astéroïde.
 Xerxès est aussi le nom donné à une variété de clématite.
 XerxesDZB, autrefois simplement Xerxes, est un ancien club de football professionnel néerlandais, aujourd'hui devenu amateur.

Homonymie dynastique